Een verkeersweg:
 N530 (België)
 N530 (Frankrijk)
 N530 (Nederland), zie Provinciale weg 530

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing